W Polsce
 Klejwy – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Klejwy – osada wsi Klejwy w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Klejwy – dawna gromada